Daitō bezeichnet:
 Daitō (Osaka), eine Stadt in der japanischen Präfektur Osaka
 Daitō-Inseln,  eine Inselgruppe im Verwaltungsgebiet der japanischen Präfektur Okinawa
 ist der Überbegriff für alle langen Schwerter der Samurai mit Klingen zwischen 60 und 180 cm. Zu den Daitō gehören Tachi, Katana und Nodachi.